Értelmező, nyelvészeti fogalom
 Értelmező (angolul ), a számítógépes nyelvek fordítóprogramjainak egy típusa